Gigi (1944), Colette francia írónő regénye, és ennek feldolgozásai:
 Gigi (1949), Jacqueline Audry filmje, címszereplő Danièle Delorme
 Gigi (1958), Vincente Minnelli filmje, címszereplő Leslie Caron
 Gigi, Tony-díjas színpadi zenés feldolgozása az 1958-as filmnek

 Gigi, indonéz rockegyüttes
 Gigi, Angélica María amerikai-mexikói énekesnő albuma

Gigi a következő személyek bece- vagy művészneve:
 Gigi (1974, etióp énekesnő
 Gianluigi Buffon (1978) világbajnok olasz labdarúgó
 Luigi Riva (1944) világbajnoki ezüstérmes olasz labdarúgó